Percutane endoscopische gastrostomie, een via de buikwand gelegde maagsonde die kunstmatige voeding mogelijk maakt
 Prignitzer Eisenbahn, een Duitse particuliere spoorwegmaatschappij
 Polyethyleenglycol, een polymeer
 Peg (schaaf), een wig om een schaafbeitel in een blokschaaf vast te klemmen
 Peg (lied), een lied van Steely Dan
 De IATA-code voor de Italiaanse luchthaven Aeroporto Regionale di Perugia-Sant'Egidio